

Населені пункти та їхні частини
 Щепанково — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щепанково — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Щепанково — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Щепанково — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Щепанково — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Щепанково — село в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Щепанково — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки